«Маленькая колдунья» («Маленькая Баба-Яга» или «Маленькая Ведьма»; ) — приключенческая сказочная повесть немецкого писателя Отфрида Пройслера о шаловливой, но доброй и справедливой ведьмочке, которая нарушает все правила, принятые в обществе ведьм.

Сказка входит в своеобразную трилогию о маленьких представителях сверхъестественных существ; в эту серию входят также повести «Маленькое Привидение» и «Маленький Водяной». Она была неоднократно экранизирована, в том числе в СССР.

Сюжет 
Маленькая колдунья живёт в лесной избушке со своим лучшим другом — вороном Абрахасом. Ей всего 127 лет, и среди старших ведьм она считается ещё девочкой. Когда наступает Вальпургиева ночь, и все ведьмы слетаются на гору Блоксберг для танцев и веселья, Маленькая колдунья тоже летит туда. Однако её выдворяют, потому что она ещё слишком мала и неопытна. Впрочем, через год Маленькой колдунье cмогут разрешить участвовать в празднике, если она выучится колдовать и станет «хорошей ведьмой».

За год главная героиня осваивает всю свою колдовскую книгу и совершает множество поступков, которые они с вороном Абрахасом считают хорошими:
 помогает старушкам собрать хворост;
 наказывает злого лесничего, который запрещает собирать хворост в его лесу, и заставляет его исправиться;
 на ярмарке помогает бедной девочке продать бумажные цветы;
 не даёт возчику пива бить лошадей кнутом;
 помогает заблудившимся детям, Томасу и Врони, найти дорогу в город;
 на Дне Стрелка спасает быка Корбиниана, которого собираются зарезать;
 устраивает так, чтобы продавец каштанов, угостивший её орехами, не замерзал и не обжигал руки в печи;
 спасает себя и ворона от холода посредством колдовства;
 наказывает 7 хулиганов, которые хотели ради потехи разрушить снеговика;
 участвует с детьми в деревенском карнавале и наколдовывает большое угощение;
 организует в лесу карнавал для зверей;
 помогает жене кровельщика, чей муж тратил заработок на игру в кегли;
 спасает семью Кракса, брата Абрахаса, от двух мальчиков, крадущих из гнёзд яйца — Фрица Шнайдера и Зеппа Шустера.

На экзамене Маленькая колдунья показывает отличные знания по колдовству. Но неожиданно для неё ведьмы приходят в ужас от её хороших дел: ведь для них «хорошая ведьма» — как раз та, которая делает всем плохое. Совет ведьм не разрешает Маленькой колдунье веселиться на очередной Вальпургиевой ночи, а поручает ей подготовить дрова для костра. Около полуночи главная героиня с помощью колдовства собирает в кучу мётлы и колдовские книги всех ведьм и сжигает. В результате она остаётся единственной ведьмой на свете, притом доброй.

Оглавление

Персонажи 
 Маленькая колдунья () — главный протагонист повести. Ей всего лишь 127 лет, что для ведьм это детский возраст, из-за чего её поначалу не пустили и прогнали с горы Блоксберг во время Вальпургиевой ночи, но разрешили ей при условии, что она ровно через год сдаст экзамен и станет хорошей ведьмой. 
Абрахас () — говорящий ворон, лучший друг и советчик Маленькой колдуньи. Иногда он критикует её ошибки, которые она совершает во время колдовства.
 Румпумпель () — главная антагонистка повести, тётя Маленькой колдуньи, ветряная ведьма, приспешница Главной ведьмы. Обнаружила Маленькую колдунью во время Вальпургиевой ночи, и насильно привела её к главной ведьме. В течение всего года шпионила за своей племянницей, записывала все её добрые и хорошие поступки, и рассказала о них на совете ведьм. В конце была лишена своей волшебной силы.
 Главная ведьма () — вторичная антагонистка, самая главная среди всех ведьм, восседает на троне из печных ухватов. В отличие от Румпумпель, с ней было очень легко договориться, чем и воспользовалась Маленькая колдунья. В конце повести, как и все прочие ведьмы, лишилась волшебной силы.

Изменение текста цензурой 
4 января 2013 года издательство «Тинеманн», издающее книгу Пройслера с 1957 года, сообщило, что не будет переиздавать её в изначальном варианте. В новых изданиях в тексте будут пропущены неполиткорректные слова «Neger» (негр) и «Zigeuner» (цыган), упомянутые в 15 главе о праздновании Масленицы в деревне.

Переводы 
Существует два перевода сказки на русский язык: Юрия Коринца («Маленькая Баба-Яга») и Эльвиры Ивановой («Маленькая Ведьма»). В СССР повесть изначально вышла в пересказе Юрия Коринца (причём 4 главы из 20 были пропущены) и печаталась в журнале «Мурзилка» (1972—1973 годы). Впоследствии она была экранизирована.

Экранизации

Советский диафильм (1977)  

В 1977 году вышел диафильм «Маленькая колдунья» по мотивам одноимённой сказки Отфрида Пройслера.

Чехословацко-немецкий мультфильм (1984) 
В 1984 году вышел мультипликационный фильм производства Чехословакии и ФРГ, режиссурой которого занимался Зденек Сметана. Фильм снят на чешском языке, но имеет сразу два оригинальных названия — чешское и немецкое. В отличие от оригинальной книги, в нём Маленькая Баба-Яга показана девочкой, а не старушкой. В советском дубляже роли озвучивали: Марина Неёлова (Маленькая Баба-Яга) и Евгений Евстигнеев (ворон Абрахас).

Советский телеспектакль (1986)                                     
В 1986 году Ленинградское телевидение выпустило телеспектакль «Маленькая Баба-Яга» по мотивам одноимённой сказки в переводе Юрия Коринца. Фильм-спектакль вышел в постановке Анатолия Равиковича. Заглавную роль исполнила Ирина Мазуркевич, а в роли ворона Абрахаса снимался Владимир Мартьянов.

Советский мультфильм (1991) 

Советский мультфильм «Маленькая колдунья» снят в 1991 году.

Фильм сделан режиссёром Геннадием Сокольским в гротескном стиле, и героиня в нём не похожа на ребёнка. Этот же вариант образа используется в одноимённом диафильме (хотя этот диафильм появился задолго до мультфильма) и в большинстве российских изданий книги Пройслера. В качестве музыки в мультфильме была использована полностью электронная музыкальная сюита композитора Филиппа Кольцова, что по тем временам не было обычным — синтезаторы, разумеется, внедрялись и ранее в звуковой ряд отечественных мультфильмов, но никогда ещё такой большой мультфильм (24 минуты) не имел полностью синтезаторную музыку.

Сценарий для мультфильма написал Генрих Сапгир, режиссёр — Геннадий Сокольский, композитор — Филипп Кольцов, художник — Татьяна Сокольская, роли озвучивали: Наталья Державина (Маленькая колдунья), Армен Джигарханян (ворон Абрахас), Борис Новиков (Главная ведьма), Юрий Волынцев (лесничий), Мария Виноградова (старушка в лесу), Всеволод Ларионов (старшина стрелков) и другие.

Швейцарско-немецкий фильм (2018) 
Фильм снят в 2018 году.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Книги по алфавиту
Литературные сказки
Отфрид Пройслер
Волшебницы
Книги 1957 года
Вымышленные долгожители